Чемпионат Северной Ирландии по футболу сезона 2006/07 среди команд Первого дивизиона.

Итоговая таблица 

В = Количество побед; Н = Количество ничьих; П = Количество поражений; ГЗ = Голов забито; ГП = Голов пропущено; +/- = Разница голов

Итоги 
По результатам сезона в Высший дивизион вышел один клуб — «Институт», как победитель дивизиона. А клуб «Бангор» занявший 2-е место в Первом дивизионе, не смог обыграть в двухраундовом стыковом матче «Гленавон», который занял 15-е место в Высшем дивизионе. Первый стыковой матч между этими командами состоялся 11 мая на поле клуба «Бангор». Победителем стал «Гленавон», обыгравший хозяев со счётом 1:0 (гол забил Мэйджнис). Во-втором матче, состоявшимся 15 мая на стадионе «Гленавона», победу праздновал «Бангор». Основное и дополнительное время матча закончилось со счётом 1:0 (гол на счету Ирвина). В серии послематчевых пенальти сильнее оказались футболисты «Гленавона» — 4:2. Этой победой «Гленавон» продлил своё проживание в Высшем дивизионе ещё на один сезон.

Ссылки 

Футбол в Европе в 2006 году
Футбол в Европе в 2007 году
2006 год в Северной Ирландии
2007 год в Северной Ирландии
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2006/2007